Фраксионамијенто Ринконада дел Ваље има више значења:

 Фраксионамијенто Ринконада дел Ваље (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Фраксионамијенто Ринконада дел Ваље (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику